Fausto Raciti (1984) – politico italiano, segretario nazionale di Sinistra Giovanile
Filippo Raciti (1967-2007) – poliziotto italiano
Mario Raciti (1934) – pittore italiano
Vincenzo Raciti Romeo (1849-1937) – storico italiano